Gaio (ave) — nome comum de várias espécies de aves da família dos corvos
Gaio-comum — ave da família dos corvos
Gaio (náutica) — cabo do pau de palanque (spinnaker)

Pessoas
Gaio (Bíblia) — personagem bíblico
Gaio (jurisconsulto) — jurista romano do 
Manuel José da Costa Felgueiras Gaio (1750–1831) — genealogista português

Desambiguações de antropônimos